Vollbartmeerkatze ist die Bezeichnung für zwei Meerkatzenarten:

 Westliche Vollbartmeerkatze (Cercopithecus preussi)
 Östliche Vollbartmeerkatze (Cercopithecus lhoesti)